Хариш Георгиев Бошков или Божков е български предприемач и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в южномакедонския град Енидже Вардар, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Занимава се с търговия и членува в градския революционен комитет на ВМОРО, като го оглавява за известно време. През 1905 година е прострелян 3 пъти от андарти в Солун пред гръцката гимназия. През 1907 години андарти запалват дюкяна му в Солун и изсичат черничевата му гора и лозя в Енидже Вардар. През 1912 година турските власти обявяват награда за главата му, а през 1913 година новите гръцки власти го заточват на остров Трикери. През 1918 година е изпратен от гръцките власти в село Радомир, където е съден от военен съд. В годините след това се изселва в Асеновград, където членува в местното дружество на Съюза на македонските емигрантски организации.

Неговият син Георги Хариш Бошков учи в Солунската българска мъжка гимназия, оставя писани спомени за българите в Солун, и се прехвърля да живее в Пловдив.

Външни препратки 
 Спомени за Хариш Бошков от Балканската война

Бележки 

Родени в Енидже Вардар
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български предприемачи от Македония
Дейци на Македонските братства
Български имигранти от Македония в Асеновград
Лагеристи на Трикери